Louis Nègre peut désigner :

 Louis Nègre (1854-1943), homme politique français ;
 Louis Nègre (1947-), homme politique français.